Peru, latin-amerikai ország

 Amerikai Egyesült Államok
 Peru, város Illinois államban
 Peru, város Indiana államban
 Old Peru (Iowa), régi neve Peru
 Peru, város Kansas államban
 Peru, város Maine államban
 Peru, város Massachusetts államban
 Peru, város Missouri államban
 Peru, város Nebraska államban
 Peru, város New York államban
 Peru, város Nyugat-Virginia államban
 Peru, város Pennsylvania államban
 Peru, város Vermont államban